Kotiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högholmen, Helsingfors stad, ö, Nyland, 
 Kotiluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kotiluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kotiluoto (ö i Norra Savolax), 
 Kotiluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kotiluoto (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar